L'Olivier ou Les Oliviers peut faire référence à :

Politique 
 L'Olivier (L’Ulivo, en italien), coalition politique de centre gauche fondée en 1995 par Romano Prodi et dissoute en 2007 ;
 L'Olivier (en grec moderne Eliá ; Ελιά – Δημοκρατική Παράταξη, Dimokratikí Parataxi), une coalition électorale grecque formée en mars 2014 en vue des élections européennes de 2014 autour du PASOK ;

Cinéma
 L'Olivier, film français réalisé par le groupe cinéma de l'université de Vincennes (1976) 
 L'Olivier (El olivo), film espagnol réalisé par Icíar Bollaín (2016) ;

Télévision 
 Le Château des Oliviers, une mini-série française réalisée par Nicolas Gessner diffusée à partir de 1993 sur France 2 ;
 Le Gala Les Olivier, un événement télévisuel annuel pour récompenser les humoristes québécois.

Littérature 
 Le Roseau et l'Olivier, une fable d'Ésope (- av. J.-C.) qui a inspiré Jean de La Fontaine et Jean Anouilh pour leurs fables Le Chêne et le Roseau ;
 les Éditions de l'Olivier, une maison d'édition française parisienne, spécialisé dans la littérature française et étrangère.

Architecture 
France
 L'Église-Notre-Dame-de-l'Olivier, une église de la commune des Mées dans le département français des Alpes-de-Haute-Provence ;
 L'aire du Figuier, de l'Olivier et de la Vigne, une zone de l'esplanade du Forum Romain, situé dans le site archéologique le plus important de Rome, qui n'est pas pavée et où poussent un figuier, un olivier et un pied de vigne.

Personnalités 
 Guillem de l'Olivier ou Guillem de l'Olivier d'Arles, un troubadour qui a probablement été actif à Arles vers 1260, ainsi que dans le nord de l'Italie, auteur de coblas esparsas ;
 Jean L'Olivier (1792-1854), un militaire belge ;
 Jean-Baptiste L'Olivier (1749-1819), un homme de guerre et général belge ;
 Fernand Allard l'Olivier, de son vrai nom Florent-Joseph-Fernand Allard (1883-1933), un peintre et illustrateur africaniste belge.

Odonymie 
 France
 
 Rue de l'Olivier à Avignon ;
 Rue de l'Olivier à Marseille ;
 Rue de l'Olivier à Sarlat-la-Canéda ;
 Le Plan-de-l'Olivier, une placette de Montpellier située dans le centre historique et ornée d'un olivier ;
Belgique
 Rue L'Olivier, (en néerlandais, L'Olivierstraat), une rue de Bruxelles de la commune de Schaerbeek, nommée ainsi en l'honneur du militaire belge Jean L'Olivier ;
 Petite rue L'Olivier, (en néerlandais, Korte L'Olivierstraat), une impasse de Bruxelles qui donne sur la rue précédente ;
Israël
 Le Mont des Oliviers, une colline à l'est de Jérusalem, lieu important pour les trois religions abrahamiques.

Mycologie 
Le pleurote de l'olivier (Omphalotus olearius), une espèce de champignons basidiomycètes de la famille des Marasmiaceae.

Divers 
 L'Olivier, une marque d'assurance automobile de groupe anglais Admiral Group ;